Ruth Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Ruth Lake (Alberta)
 Ruth Lake (Cariboo, British Columbia)
 Ruth Lake (North Okanagan, British Columbia)
 Ruth Lake (Stikine, British Columbia)
 Ruth Lake (Neufundland und Labrador)
 Ruth Lake (Algoma District, Ontario)
 Ruth Lake (Kenney, Nipissing District, Ontario)
 Ruth Lake (Menihek, Nipissing District, Ontario)
 Ruth Lake (Parry Sound District, Ontario)
 Ruth Lake (Sudbury District, Ontario)
 Ruth Lake (Thunder Bay District, Ontario)
 Ruth Lake (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Ruth Lake (Lake and Peninsula Borough, Alaska)
 Ruth Lake (Matanuska-Susitna Borough, Alaska)
 Ruth Lake (Petersburg Census Area, Alaska)
 Ruth Lake (Valdez-Cordova Census Area, Alaska)
 Ruth Lake (Idaho)
 Ruth Lake (Illinois)
 Ruth Lake (Kalifornien)
 Ruth Lake (Baraga County, Michigan)
 Ruth Lake (Grand Traverse County, Michigan)
 Ruth Lake (Cass County, Minnesota)
 Ruth Lake (Crow Wing County, Minnesota)
 Ruth Lake (Saint Louis County, Minnesota)
 Ruth Lake (Oregon)
 Ruth Lake (Utah)
 Ruth Lake (Iron County, Wisconsin)
 Ruth Lake (Oneida County, Wisconsin)

Siehe auch:
 Lake Ruth